Горсткино — название нескольких населённых пунктов:

 Горсткино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Горсткино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Горсткино — деревня в Воловском районе Тульской области.